Miejscowości w USA:
 Raynham – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Raynham – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
Gminy w USA:
 Raynham (ang. Raynham Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
W Wielkiej Brytanii:
 Raynham – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)